Lüb steht für:
 den deutschen Namen der kroatischen Insel Olib

LÜB steht für:
 Lande- und Übersetzbataillon, Bezeichnung für eine militärische Einheit der Nationalen Volksarmee